La definizione Strage di Fiumicino può essere riferita a due diversi episodi:
Strage di Fiumicino (1973), compiuta da un commando di Settembre Nero
Strage di Fiumicino (1985), compiuta da terroristi arabi legati ad Abu Nidal

Pagine correlate 
 Fiumicino (disambigua)